Kárpáti Zoltán
 Kárpáti Zoltán (1899–?) színész
 Kárpáti Zoltán (1909–1972) növényföldrajzos és rendszertanász, dendrológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1955)
 Kárpáti Zoltán (1913–1992) sebész
 Kárpáti Zoltán (1944–2019) szociológus
 Kárpáti Zoltán (1948) vegyész, környezetvédelmi szakmérnök
 Kárpáti Zoltán (1954) fotóművész 
 Kárpáti Zoltán (1973) festőművész, újrahasznosító művész

Kárpáthy Zoltán
 Kárpáthy Zoltán (1939–2020) pantomimművész
 Kárpáthy Zoltán (1921–1967) színész

Művészet
 Kárpáthy Zoltán Jókai Mór regénye
 Kárpáthy Zoltán A Szabó család rádiós szappanopera egyik szereplője, Zenthe Ferenc alakította
 Kárpáthy Zoltán 1966-ban Jókai Mór regényéből készült film

Jegyzetek